Kleeb ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kleeb (* 1962), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)
 Helen Kleeb (1907–2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Hildegard Kleeb (* 1957), Schweizer Pianistin
 Milt Kleeb (1919–2015), US-amerikanischer Jazzmusiker, Arrangeur und Komponist

 Kleeb bezeichnet im süddeutschen Sprachraum einen steilen Prallhang oberhalb eines Flusses